

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme RAS ou R.A.S. peut signifier :
 , un label de reggae ;
 région administrative spéciale, une subdivision politique de :
 la Chine (Hong Kong et Macao),
 la Corée du Nord (Kumgangsan, Sinuiju et Kaesong ;
 , Un protocole pour enregistrer ou valider une communication, utilisé dans l'ensemble de protocoles H.323 ;
 , une méthode permettant d'accéder à distance à des ressources d'un réseau privé ;
 République arabe syrienne ;
 « rien à signaler », une expression signifiant que tout va bien, que rien de spécifique n'est à rapporter.
R.A.S. est un film français réalisé par Yves Boisset en 1973.
 RAS est un jeu de rôle français de science-fiction.
 Room Amusement System, un système de jeu d'arcade créé par SNK ;
 , une société savante britannique ; 
 , une société savante britannique ; 
 , un parti politique polonais.

Sciences et techniques

Biologie 
 Les protéines Ras sont une famille de protéines ayant un rôle de proto-oncogène.

Sciences humaines et sociales

Ethnologie 
 Ras est un titre seigneurial éthiopien.

Culture et société

Cuisine 
 Le ras el-hanout est un mélange d'épices, utilisé notamment dans la cuisine du Maghreb.
 Les frites Ras sont des frites reconstituées à partir de flocons de pommes de terre.

Patronyme 

 Christine Ras (née en 1986), athlète sud-africaine.
 Julian Ras (né en 2001), acteur néerlandais.
 Ruan Ras (né en 1996), nageur sud-africain.

Toponyme 

 Ras, une localité de la commune d'O Pino, dans la province de La Corogne (Galice, Espagne) ;
 Ras, une ville historique, capitale de l'État serbe médiéval de Rascie.

Plusieurs toponymes arabes comportent le mot  :
 le ras Douméra, à Djibouti ;
 le ras Nouadhibou, en Mauritanie ;
 Ras El Aioun, une commune de la wilaya de Batna, en Algérie.
Sigle de 3 caractères
